Тисовац се може односити на:

 Тисовац (Добој), насеље града Добоја, Република Српска, БиХ
 Тисовац (Тузла), насеље града Тузле, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Тисовац (Пакрац), насеље града Пакраца, Хрватска
 Тисовац (Старо Петрово Село), насеље у општини Старо Петрово Село, Хрватска
 Лички Тисовац, насеље код Доњег Лапца, Хрватска

или:

 Тисовац (планина), планина на територији општине Кнежево и града Бањалуке, Република Српска, БиХ

Види још 

 Тисовица (вишезначна одредница)